Émile Henriot puede hacer referencia a:

Émile Henriot, escritor francés;
Émile Henriot, químico francés.